«Boll KG» — частная продюсерская компания Уве Болла, которая была основана в 2002 году.

Фильмы 
 2003 — Дом мёртвых / House of the Dead
 2005 — Один в темноте / Alone in the Dark
 2006 — Бладрейн / BloodRayne
 2007
 — Во имя короля: История осады подземелья / In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
 — Потомство / Seed
 — Postal
 — Бладрейн: Освобождение / BloodRayne II: Deliverance
 — Сид: Месть восставшего
 2008
 — Тоннельные крысы 1968 / 1968 Tunnel Rats
 — Far Cry
 — Чёрные умеют плавать / Black Men Can Swim
 2009
 — Один в темноте 2 / Alone in the Dark II
 2010
  — Бладрейн 3: Третий рейх / BloodRayne III: Warhammer

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании, основанные в 2002 году
Кинокомпании Германии
Кинокомпании по алфавиту